Roemer Vlacq - een zeekapitein in de zeventiende eeuw
Roemer Vlacq - een viceadmiraal in de achttiende eeuw